Lamellozetes är ett släkte av kvalster. Lamellozetes ingår i familjen Astegistidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Lamellozetes